Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Afrika, een kerk in Algiers
 Notre-Dame d'Afrique, een kerk in Abidjan